Neovossia är ett släkte av svampar. Neovossia ingår i familjen Tilletiaceae, ordningen Tilletiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Neovossia